Львовской сельсовет

 Львовский сельсовет — в Токарёвском районе Тамбовской области (до 2013)
 Львовский сельсовет — в Волоколамском районе Московской области (до 1960)
 Львовский сельсовет — в Истринском районе Московской области (до 1939)
 Львовский сельсовет — в Подольском районе Московской области (1954—1959)